Life Time é o primeiro álbum gravado pelo Rollins Band, com o ex-vocalista do Black Flag, Henry Rollins. O álbum foi produzido por Ian MacKaye, que é bastante conhecido no gênero do hardcore punk por seu trabalho com o Minor Threat e por ser também o co-fundador da Dischord, uma gravadora. MacKaye é também um amigo de infância de Rollins, que, no começo, trabalhou como roadie para a banda de MacKaye, o Teen Idles.

O álbum foi originalmente lançado em 1987 e foi incluído quatro faixas ao vivo (gravadas em Courtrai, Bélgica, em outubro do mesmo ano). Porém, em 1999, o álbum acabou sendo remasterizado e relançado sem as quatro faixas ao vivo, mas com a adição de músicas que pertenciam ao álbum Do It, de 1987.

Faixas (1987 Original)

 Gravado ao vivo em Courtrai, Bélgica, 16 de outubro de 1987

Faixas (1999 Relançamento)

Pessoal
 Henry Rollins – vocal
 Chris Haskett – guitarra
 Andrew Weiss – baixo
 Sim Cain – bateria

 Produzido por Ian MacKaye

Ligações externas 
 ComeInAndBurn.com Página do álbum

Álbuns de 1987
Álbuns de Rollins Band